

Nom de famille 

 Albert Gleizes (1881-1953), peintre français ;
 Jean-Antoine Gleizes (1773-1843), écrivain français ;
 Joseph-Gabriel Gleizes de Lablanque (1747-1793), personnalité politique française ;
 Louise Augustine Gleizes (1861-?), domestique française ;
 Mireille Gleizes (1956-), pianiste belge.